Ferula granatensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Ferula granatensis ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
granatensis